Terra Nova (lat. "ny jord"; nyt land) eller Terranova (ita.) kan henvise til:

Stednavne 
 Newfoundland – latinske betegnelse
 Terra Nova National Park – nationalpark i Canada
 Terra Nova Bay – bugt ved Antarktis

Film og tv-serier 
 Terra Nova (tv-serie) – amerikansk tv-serie fra 2011

Andet 
 Terra Nova-ekspeditionen – ledet af Robert Falcon Scott
 Terra Nova (skib)
 Terranova (band) – fra Tyskland
 Terra Nova (tænketank) – fra Frankrig